Грин-Вуд — название кладбищ в США:

 Грин-Вуд — в Атланте.
 Грин-Вуд — в Далласе.
 Грин-Вуд — в Нашвилле.
 Грин-Вуд — в Нью-Йорке.
 Грин-Вуд — в Филадельфии.

См. также 
 Гринвуд
 Грин
 Вуд